ACL est un sigle utilisé dans plusieurs domaines.

Sport 
 Arab Champions League ;
 Asian Champions League ;

Littérature 
 Atelier de création libertaire, une maison d’édition française ;
 Agatha Christie Ltd., une société fondée par Agatha Christie ;

Technologie 
 Access Control List ;
 Affichage à cristaux liquides ;

Science 
 à comité de lecture, un type de revues scientifiques.
 Arbortext Command Language est un langage de programmation structuré comportant plus de 400 fonctions et commandes, suffisamment souple pour permettre d’effectuer des opérations simples et de développer des applications complexes ;
 Association for Computational Linguistics la principale société savante en traitement automatique des langues ;

Transport 
 Ambulance chirurgicale légère, un lieu pour soigner les blessés légers pendant la  mondiale
 avion de combat léger ;

Autres 
 Association des Centraliens de Lyon ;
 Association de codification logistique, un numéro d'identification des produits de santé et produits de soin, hors médicaments, vendus en pharmacie ;
 Archives centrales iconographiques d'Art national et le Laboratoire central des musées de Belgique, l'ancienne dénomination de l'Institut royal du Patrimoine artistique ;
Ateliers de construction du Livradois.